Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon — турнир среди мужчин, проходящий с 2017 года.
 Открытый чемпионат Лиона по теннису среди женщин — турнир среди женщин, проходящий с 2020 года.